Miejscowości w USA:
 Wheaton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Wheaton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Wheaton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Wheaton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Wheaton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Wheaton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Wheaton (ang. Wheaton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Wheaton (ang. Wheaton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Wheaton (ang. Wheaton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Wheaton (ang. Wheaton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa